

Codici 
 SOU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Southampton, Southampton, Regno Unito
 SOU – codice vettore ICAO di Southern Airways
 sou – codice ISO 639-3 della lingua thailandese meridionale
 SOU – Sindacato per l'Occupazione degli Ultraquarantenni (SOU)

Altro 
 Sou – nome utilizzato da diverse monete
 Lingua sou (codice ISO 639-3 sqq)